Религиоведение:
 Религиоведение — область научных исследований, предметом которой являются религии.
 Религиоведение — российский научно-теоретический журнал, посвящённый вопросам изучения религии.